Austria:
 Mitterkirchen im Machland – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Osoby:
 Friedrich von Mitterkirchen – austriacki biskup